|}

Die Bahnstrecke La Dorada–Chiriguaná ist eine 523 km lange Schmalspurbahnstrecke von La Dorada nach Chiriguaná in Kolumbien mit einer Spurweite von 914 mm (3 Fuß).

Geschichte 
Ende 2013 wurde der Auftrag, die Strecke zu sanieren, an die Temporary Central Railway Union vergeben. Zusammen mit der Sanierung der 257 km langen Bahnstrecke Bogotá–Belencito von Belencito in die Hauptstadt Bogotá waren dafür während einer Bauzeit von 18 bis 24 Monaten 100 Mio. US-$ geplant. Eine vieldiskutierte Umspurung in eine Normalspurstrecke mit einer Spurweite von 1435 mm wurde aufgrund der wesentlich höheren Kosten verworfen. 

Die erste Probefahrt wurde im Oktober 2016 mit einem 360 t schweren, mit Containern beladenen Güterzug durchgeführt. Es dauerte vier Tage, die seit 16 Jahren nicht mehr durchgehend befahrene Strecke zu passieren, die durch die Departamentos Magdalena, Cesar, Santander, Antioquia und Caldas führt. Dabei zogen zwei GR12 Lokomotiven 10 Güterwagen mit 20 Containern.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kolumbien